Le mot objectif possède plusieurs significations :
 Un objectif, en gestion de projet, est un but (ou une finalité) que l'on s'est fixé(e) et se doit d'être réalisé(e) au travers d'un projet ;
 En optique :
 Un objectif est un système optique constitué d'un ensemble de lentilles simples ou composées (doublets, triplets) en verre minéral, organique ou composite.
 Un objectif photographique est ce système optique associé à un appareil photographique.
 Être objectif, c'est donner un point de vue exempt de tout jugement personnel (voir objectivité).

Voir aussi